Абельма́новская:

 Абельмановская улица — улица в Москве.
 Площадь Абельмановская Застава — площадь в Москве.